SZK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Skukuza (Sudafrica)